Skeda kan syfta på:

 Skeda (ort) – en förort i Linköping kommun
 Skeda socken – en socken i Östergötland
 Skeda församling – en församling i Linköpings stift
 Skeda landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Skeda kyrka – en kyrkobyggnad i Linköpings kommun
 Skeda distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län
 Skeda udde – en tätort i Linköpings kommun
 Skeda – se ligga sked